Christian Thomas (turner), een Deens turner
 Christian Thomas (ijshockeyer), een Canadees ijshockeyer